Benjamin Neukom, né le  à Jona, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d’attaquant.

Carrière 
Issu des équipes juniors des Rapperswil-Jona Lakers, il y joue, avec quelques périodes de prêts dans des clubs de ligues inférieures, jusqu’au terme de la saison 2014-2015. En janvier 2015, il signe pour la saison suivante au HC Fribourg-Gottéron.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2 | 2007-2008 || Rapperswil-Jona Lakers U17 || Novices Élites || 32 || 28 || 17 || 45 || 56 || 5 || 3 || 3 || 6 || 10
|- 
|  Rapperswil-Jona Lakers U20 || Juniors Élites || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-  
|  2008-2009 || Rapperswil-Jona Lakers U20 || Juniors Élites || 36 || 7 || 10 || 17 || 57 || 10 || 2 || 6 || 8 || 10
|- 
| rowspan=3 | 2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers U20 || Juniors Élites || 36 || 16 || 10 || 26 || 54 || 10 || 8 || 4 || 12 || 4
|- 
|  Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|  EHC Uzwil || Première ligue || 8 || 1 || 1 || 2 || 8 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|- 
| rowspan=2 | 2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers U20 || Juniors Élites || 10 || 8 || 6 || 14 || 18 || 10 || 3 || 2 || 5 || 10
|- 
|   Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 30 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|- 
| rowspan=2 | 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 21 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| SC Langenthal || LNB || 21 || 4 || 6 || 10 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 47 || 5 || 3 || 8 || 18 || 11 || 1 || 3 || 4 || 0
|- 
| 2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 50 || 6 || 6 || 12 || 34 || 12 || 4 || 2 || 6 || 34
|- 
| 2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 38 || 4 || 4 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||41 || 4 || 6 || 10 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||49 || 7 || 1 || 8 || 16 || 10 || 3 || 0 || 3 || 16
|-
|2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA || 48 || 7 || 6 || 13 || 10 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 	
|-
|2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 50 || 7 || 8 || 15 || 12 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2019-2020 || SC Langnau Tigers || LNA || 49||3 || 4|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|2020-2021 || SC Langnau Tigers || LNA || 34 || 4 || 5 || 9 || 16|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2021-2022|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1991
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EHC Uzwil
Joueur du SC Langenthal
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron